Tschauner ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Tschauner (1888–1961), österreichischer Theaterdirektor und Inhaber der Tschauner-Bühne in Wien
 Philipp Tschauner (* 1985), deutscher Fußballtorwart